Jacques de Beaumont peut désigner :
 Jacques de Beaumont (~1420-1492), seigneur de Bressuire et de La Haye et Chambellan du roi Louis XI ;
 Jacques de Beaumont (1901-1985), zoologiste suisse.